Serrejón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Serrejón (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Serrejón (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar